Миша́рин — русская фамилия; имеет женскую форму Мишарина.

Известные носители 
 
 Мишарин, Алексей Иванович (1903—1977) — Герой Социалистического Труда.
 Мишарин, Василий Михайлович (1894—1969) — депутат Верховного Совета СССР.
 Мишарин, Георгий Павлович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Мишарин, Евгений Станиславович (род. 1990) — российский игрок в мини-футбол.
 Мишарин, Кузьма Иванович (1895―1975) ― советский зоолог.
 Мишарин, Сергей Дмитриевич (1917—2005) — директор института Генплана Москвы.

Мишарина 
 Мишарина, Любовь Ивановна (род. 1986) — российская лыжница.